Holsterbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Holsterbådan (västra Valsörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Holsterbådan (östra Valsörarna, Korsholm), Österbotten,

Se även
Holstergrund
Holsterkobban
Holsterören

Robotskapade Finlandförgreningar